Малый Мёгтыгъёган (устар. Малый Мег-Тыг-Ёган) — река в России, протекает по Нижневартовскому району Ханты-Мансийского автономного округа. Слиянием с рекой Большой Мёгтыгъёган образует реку Мёгтыгъёган в 36 км от устья, являясь её правой составляющей. Длина реки — 164 км, площадь водосборного бассейна — 2150 км².

Притоки 
(км от устья)
 12 км: река Большая Лосевая (лв)
 29 км: река Малая Лосевая (лв)
 Журавлёвка (пр)
 47 км: река Комтунъёган (лв)
 74 км: река Котыгъёган (пр)
 Налимья (лв)
 93 км: река Пуръёган (пр)
 105 км: река Плёсовая (лв)
 106 км: река Танёльтаёган (пр)
 125 км: река Лукасъёган (пр)
 141 км: река Сугмутынъёган(лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Мёгтыгъёгана
Реки Нижневартовского района